Примейра лига 2016/2017 () — 83-й сезон чемпионата Португалии по футболу. Чемпионский титул смогла защитить лиссабонская «Бенфика».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Униан Мадейра» и «Академика». Их заменили «Шавеш» и «Фейренси», занявшие соответственно 2-е и 3-е места в Сегунде 2015/16. Первое место занял клуб «Порту Б», но так как резервным командам нельзя выступать в одном дивизионе, то Порту Б осталось в Сегунде, пока из Лиги сагриш не вылетела основная команда.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Примейра Лига на soccerway

2016/2017
Португалия
Спорт в Португалии в 2016 году
Спорт в Португалии в 2017 году